Falade ou Faladé peut faire référence à : 
 Catherine Falade (née en 1952), universitaire nigériane.
Géraldine Faladé (1935-),  journaliste d'origine béninoise.
 Solange Faladé (1925-2004), médecin, anthropologue et psychanalyste française d'origine béninoise.